Kyur-Makhmudly kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Kürdmahmudlu, ort, Imisjli, 
 Haçıalmuradlı, ort, Imisjli, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar